Deux bâtiments portent le nom de Maison Lecomte :
La Maison Lecomte sur l'Île d'Aix (France).
La Maison Lecomte à Marche-en-Famenne (Belgique)